Salem je slovo s řadou významů:

Místa 
Kanaán
 Sálem – kananejské město zmiňované ve Starém zákoně jako sídlo krále Melchisedecha

Německo
 Salem (Bádensko) – obec v okrese Bodensee, spolková země Bádensko-Württembersko
 Salem (Lauenbursko) – obec v okrese Lauenburg, spolková země Šlesvicko-Holštýnsko
USA
 Salem (Illinois) – město ve státě Illinois
 Salem (Indiana) – město ve státě Indiana
 Salem (Massachusetts) – město ve státě Massachusetts
 Salem (Oregon) – hlavní město státu Oregon
 Salem (Utah) – město ve státě Utah
 Winston-Salem (Severní Karolína) – město ve státě Severní Karolína

Indie
 Sélam – město ve státě Tamilnádu

Švédsko
 Salem (Švédsko) – obec v kraji Stockholm ve Švédsku

Hudba 
 Salem (izraelská hudební skupina) – izraelská kapela

Kinematografie 
 Salem (seriál) – americký fantasy seriál

Ostatní 
 USS Salem – několik lodí USA
 Prokletí Salemu – román Stephena Kinga
 Salemský čarodějnický případ – hon na čarodějnice v massachusettském Salemu

Externí odkazy